Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kris Goossens che ha battuto in finale Karim Alami 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Filip Dewulf (primo turno)
 Karim Alami (finale)
 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)
 Johan Van Herck (secondo turno)

 Kris Goossens (Campione)
 Marcos Górriz (semifinali)
 Dick Norman (primo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1996